Höganäs kan avse:

Geografi 
 Höganäs kommun – en kommun i nordvästra Skåne län
 Höganäs – en tätort och centralort i Höganäs kommun
 Höganäs stad – en tidigare kommun i Malmöhus län 1936–1970
 Höganäs municipalsamhälle – ett municipalsamhällei Väsby landskommun i dåvarande Malmöhus län 1908–1935
 Höganäs fiskeläges municipalsamhälle – ett municipalsamhällei Väsby landskommun 1889–1908
 Höganäs församling – en församling i Luggude kontrakt i Lunds stift 1854–, fram till 1919 Höganäs bruksförsamling
 Höganäs distrikt – ett distrikt i Höganäs kommun och Skåne län 2016–
 Höganäs gruvkanal – en kanal i Höganäs
 Höganäs, Uppsala – ett område i Uppsala
 Höganäs, Vaxholm – en ort på Tynningö i Vaxholms kommun

Företag
 Höganäs AB – metallpulvertillverkare och tidigare keramiktillverkare
 Höganäs Keramik AB – keramiktillverkare med produktion i Asien
 Höganäs Museum och Konsthall – stiftelseägt museum med konsthall i Höganäs

Föremål
 Höganäskrus – en typ av krus som till 1950-talet tillverkades av Höganäs AB